

Geografia

Austria 
 Gutenberg-Stenzengreith – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Liechtenstein 
 Gutenberg – zamek na wzgórzu o tej samej nazwie

Niemcy 
 Gutenberg – dzielnica gminy Petersberg w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Saale
 Gutenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby 
 Beno Gutenberg – sejsmolog
 Johannes Gutenberg – niemiecki drukarz, innowator

Inne 
 Gutenberg – pałac
 Gutenberg – zamek

Zobacz też 
 Gutenburg
 Guttenberg